Schneersohn lub Schneerson  – nazwisko chasydzkich rabinów

 Fischl Schneersohn (1885–1957) – rabin i psycholog
 Joseph Isaac Schneersohn (Frierdiker Rebbe, Rebbe RaYYaTz, Rebbe Rayatz; 1880–1950) – główny rabin w Lubawiczach, szósty Rebbe ortoksyjnego odłamu Chabad-Lubawicz
 Menachem Mendel Schneersohn (Menachem Mendel, Tzemach Tzedek; 1789–1866) – trzeci Rebbe Chabad-Lubawicz
 Menachem Mendel Schneerson (Rebbe; 1902–1994) – siódmy i jak dotąd ostatni Rebbe Chabad-Lubawicz
 Rachel Schneerson (* 1932) – izraelska bakteriolog, immunolog i lekarz
 Schalom Dowber Schneersohn (Rashab; 1860–1920) – piąty Rebbe Chabad-Lubawicz
 Shmuel Schneersohn (Maharash; 1834–1882) – czwarty Rebbe Chabad-Lubawicz